Bigley ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Bigley (* 1962), US-amerikanischer Rennfahrer
 Isabel Bigley (1926–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Kenneth Bigley (1942–2004), britischer Bauingenieur und Mordopfer
 Kevin Bigley (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Bigley, englischer Schauspieler
 Roger Bigley (1943–2013), britischer Musiker (Lindsay Quartet)